Le nom Gareth Roberts peut faire référence à :
 Gareth Roberts (né en 1959), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Gareth Roberts (né en 1968), un écrivain et scénariste anglais ayant notamment travaillé sur la série Doctor Who ;
 Gareth Roberts (né en 1978), un footballeur gallois ;
 Gareth Roberts (né en 1986), un joueur irlandais de hockey sur glace ;
 Gareth Roberts (1987-2012), un copilote de rallye gallois.